Мандершайд (город) — город в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Мандершайд (Ислек) — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.